Die Football League Third Division 1969/70 war die 43. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Orient und daneben stieg auch das zweitplatzierte Luton Town in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1970/71 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Aston Villa und Preston North End die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Bournemouth & Boscombe Athletic, der FC Southport, der AFC Barrow und Stockport County. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1970/71 der Fourth-Division-Meister FC Chesterfield und die dahinter platzierten AFC Wrexham, Swansea City sowie Port Vale die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1969-70 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1969/70
Fußballsaison 1969/70